Clan (videospel)
Guild (gitaarbouwer)
Gilde (beroepsgroep)